Le psaume 56 peut désigner :
 le psaume 56 (55) : psaume 56 selon la numérotation hébraïque, psaume 55 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 57 (56) : psaume 57 selon la numérotation hébraïque, psaume 56 selon la numérotation grecque.